

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Vittoria a Carsoli
 Chiesa di Santa Vittoria a Pietraferrazzana
 Chiesa di Santa Vittoria a Tornareccio
 Chiesa di Santa Vittoria a Santa Vittoria, frazione di Montereale

Lazio 
 Chiesa di Santa Vittoria a Monteleone Sabino

Liguria 
 Chiesa di Santa Vittoria a Santa Vittoria di Libiola, frazione di Sestri Levante

Sardegna 
 Chiesa di Santa Vittoria a Bonorva
 Chiesa di Santa Vittoria ad Aggius
 chiesa di Santa Vittoria a Milis
 Chiesa di Santa Vittoria a Ossi
 Chiesa di Santa Vittoria a Santa Vittoria, frazione di Osilo
 Chiesa di Santa Vittoria a Siligo
 Chiesa di Santa Vittoria a Thiesi
 Chiesa di Santa Vittoria a Tissi
 Chiesa di Santa Vittoria di Su Sassu a Perfugas

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire
 Chiesa della Vittoria